Premier League Player of the Month
 Speler van de Maand (Eredivisie)

Zie ook 
 Speler van het jaar (doorverwijspagina)